Alessandro Melani (1639-1703), compositeur italien ;
 Atto Melani (1626-1714), castrat italien ;
 Jacopo Melani (1623-1676), compositeur, organiste et chanteur italien.

MELANI est l’abréviation en allemand de la Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information, un organisme gouvernemental suisse.